A Violetta: Angie konyhája epizódjainak listája:

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái